Glenn M. Anderson (1913–1994) – amerykański polityk
 Glenn Anderson (ur. 1960) – kanadyjski hokeista